XI Световно първенство по лека атлетика се провежда между 24 август и 2 септември 2007 година в Осака, Япония. Състезанията се провеждат на стадион Нагай.

1978 атлета от 200 страни се състезават в 47 дисциплини.

Кандидати 
Кандидатурите за домакинство на световното първенство са три – на Будапеща (Унгария), Берлин (Германия) и Осака. На 15 ноември 2002 г. е решено домакин да е Осака, като в този момент другите два града са оттеглили кандидатурите си.

По-късно Берлин организира първенството през 2009 г.

Класиране по медали 

2007
Спорт в Осака